Osmanen (Singular Osmane) steht für:
 Osmanen, die führende Elite des Osmanischen Reichs
 die Angehörigen der Herrscherfamilie des Osmanischen Reichs, siehe Osman (Dynastie)
 Osmanen Germania Boxclub, rockerähnliche Gruppierung

Siehe auch: